La Superliga 2015-2016 è stata la 26ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 22 agosto 2015 e si è conclusa il 30 aprile 2016, prolungandosi fino al 9 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2015-2016.
 Dinamo Mosca e Jugra qualificati alla Coppa UEFA 2016-2017.
 MosPolytech non iscritto alla Superliga 2016-2017.

Play-off

Tabellone

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2015
Calcio a 5 nel 2016